Strongyloides är ett släkte av rundmaskar. Strongyloides ingår i familjen Strongyloididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Strongyloides